

Carte Blanche — второй студийный альбом французского диджея DJ Snake, выпущенный 26 июля 2019 года на лейблах Geffen Records, DJ Snake Music Productions.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Хип-хоп-альбомы
Альбомы DJ Snake